Уравне́ние Шви́нгера — Томона́ги, в квантовой теории поля, основное уравнение движения, обобщающее уравнение Шрёдингера на релятивистский случай.

Волновая функция в релятивистом случае должна быть задана как функционал пространственноподобных гиперповерхностей . Уравнение Швингера — Томонаги для волновой функции имеет вид:
 
где  — плотность гамильтониана
 
 — координата в пространстве Минковского .
Уравнение Швингера — Томонаги для матрицы плотности, также являющая функционалом пространственноподобных гиперповерхностей, имеет вид:
 
Пространственноподобные гиперповерхности  определяются трёхмерным многообразием в , которая может быть расширено во всех пространственноподобных направлениях. Данные многообразия определяются тем, что в каждой точке  гиперповерхность имеет единичный нормальный вектор
 
являющийся времениподобным
 
Уравнение Швингера — Томонаги является функциональным дифференциальным уравнением. Его можно рассматривать как дифференциальное уравнение в континуальном семействе переменных времени. Для этого необходимо выбрать параметризацию гиперповерхности  координатами  трёхмерного пространства , тогда точки  могут быть представлены в виде . Таким образом, каждая точка  имеет собственную переменную времени .

Функциональная производная в уравнении Швингера — Томонаги 
Рассмотрим точку  и варьированную гиперповерхность , отличную от  лишь в некоторой окрестности  точки . Через  обозначим объём четырёхмерной области, заключённой между  и . Тогда функциональная производная  произвольного функционала , приставляющем собой отображение из множестве гиперповерхностей в вещественные числа, определяется следующим образом

Решение уравнения Швингера — Томонаги 
Решение уравнения Швингера — Томонаги для матрицы плотности может быть представлено как
 
где  — унитарный оператор эволюции, имеющий вид
 
где  — упорядоченная по времени экспонента.  — начальная матрица плотности, определённая на начальной гиперповерхности  .
Аналогично, решение уравнения Швингера — Томонаги для волновой функции может быть представлено как
 
где  — начальная волновая функция.

Необходимое условие интегрируемости 
Также как дифференциальные уравнения в частных производных требуют для интегрируемости перестановочности этих производных, так и уравнение Швингера — Томонаги для матрицы плотности имеет необходимое условие интегрируемости, требующее перестановочности вариационных производных в произвольных точках каждой фиксированной пространственноподобной гиперповерхности :
 
Это условие является следствием требования микропричинности для плотности гамильтониана . Оно утверждает, что гамильтонианы для различных точек пространственноподобных интервалов
 
Действительно, с учётом тождества Якоби, имеем:
 
Условие интегрируемости обеспечивает однозначность решения.

Расслоение пространства-времени и уравнение Шрёдингера 
Расслоение пространства  определяется гладким однопараметрическим семейством
 
состоящим из пространноподобных гиперповерхностей  с тем свойством, что каждая точка  принадлежит одной и только одной гиперповерхности :
 
Обозначим гиперповерхность, соответствующую точке  как .
Фиксированное расслоение  порождает семейство векторов-состояний
 
Тогда уравнение Швингера — Томонаги может быть переформулировано в интегральной форме
 
Четырёхмерное интегрирование расширяется на область, окружённую начальной гиперповерхностью  и гиперповерхностью  семейства, которое всецело лежит в будущем .

Пусть гиперповерхности  могут быть определены неявным выражением
 
где  — гладкая скалярная функция. Тогда единичный вектор нормали
 
Для удобство нормируем функцию  определяющую гиперплоскость так, чтобы исключить нормировочный множитель в формуле для нормали
 
Дифференцируя интегральное уравнение для векторов-состояний
 
где интегрирование выполняется по гиперповерхности . Это уравнение является ковариантным обобщением уравнения Шрёдингера.
С учётом
 
уравнение движения для векторов-состояния примет вид

Историческая справка 
Сразу же после появление квантовой механики начали предприниматься попытки построить её релятивистское обобщение. Но на этом пути возникла принципиальная трудность, связанная с тем, что в формализме квантовой механики время играет существенно выделенную роль, отличную от координат. С другой стороны, в теории относительности время и пространственные координаты должны выступать симметрично как компоненты одного 4-вектора.

Чтобы найти релятивистское обобщение уравнения для эволюции состояний, потребовалось понять, что нерелятивистское время играет сразу две роли, которые при релятивистском обобщении расщепляются. С одной стороны, это индивидуальное время события — именно это время должно быть симметрично координатам, с другой — оно служит параметром эволюции, упорядочивающим события в пространственно разнесённых точках. Релятивистским обобщением этой второй функции времени может служить любая совокупность взаимно пространственноподобных точек, такая, что любая времениподобная мировая линия включает одну и только одну точку этой совокупности. Такой совокупностью является пространственноподобная гиперповерхность .

Уравнение в описанной форме было независимо введено С. Томонагой в 1946 году и Дж. Швингером в 1948 году и послужило основой для построения Лоренц-инвариантной теории возмущений.

Примечания

Литература 
 
 
 

Квантовая теория поля
Шви́нгера — Томона́ги